Reedley (Lancashire); een dorp in de graafschap Lancashire, in het Verenigd Koninkrijk
 Reedley (Californië); een plaats in Fresno County, in de Amerikaanse staat Californië